Юношеская сборная Швейцарии по футболу — футбольная сборная Швейцарии, выступающая на чемпионатах Европы и мира для игроков не старше 17 и 19 лет, а также на разнообразных турнирах.

Подробнее смотри:
 Сборная Швейцарии по футболу (до 17 лет) — чемпионка Европы 2002 года и чемпионка мира 2009
 Сборная Швейцарии по футболу (до 19 лет) — участница чемпионата Европы 2009 на Украине